Претендентские матчи по шахматам чемпионата мира 2007 — проводятся после договорённости между ПША и ФИДЕ.
Претендентские матчи проходили в Элисте с 26 мая по 14 июня.
Регламент: каждая пара играет матч состоящий из 6-ти партий, в случае ничейного результат проводится тай-брейк.
Претендентами стали занявшие 5-8 места на Чемпионате мира 2005 (ФИДЕ) Леко, Касымджанов, Адамс и Полгар, а также занявшие первые 11 мест на Кубке мира 2005 и Широв, имевший наивысший рейтинг ЭЛО среди остальных шахматистов.

Пары первого этапа

Тай-брейк первого этапа

Пары второго этапа

Тай-брейк второго этапа

См. также 
 Чемпионат мира по шахматам 2007

Ссылки 
 Главная страница — «globalchess.eu»
 Претендентские матчи чемпионата мира 2007 — «ChessPro.ru» 

2000-е годы в Калмыкии
Чемпионаты мира по шахматам
Матчи претендентов
Международные спортивные соревнования в Элисте
Май 2007 года
Июнь 2007 года
2007 год в шахматах
Спорт в России в 2007 году